Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1977, även JVM i ishockey 1977, var den första officiella upplagan av JVM som arrangerades av IIHF.  JVM hade tidigare avgjorts som inofficiella mästerskap tre gånger tidigare, 1974-1976. 

Turneringen spelades i Banská Bystrica och Zvolen i Tjeckoslovakien under perioden 22 december 1976 till 2 januari 1977.

Till turneringen var åtta lag anmälda. Västtyskland och Polen var nykomlingar i turnering som jämfört med tidigare utökats med två lag. Laget från Kanada utgjordes av ett klubblag, Hamilton Fincups.

Turneringen avgjordes genom att de åtta lagen spelade en match mot respektive motståndarlag, totalt sju matcher per lag. 

Turneringen vanns av Sovjetunionen som vann alla sina sju matcher. Enda laget som lyckades förlora med bara ett mål var nykomlingen Västtyskland, som förlorade med 1-2.

Resultat

Tabell

Matcher

Skytteliga

Utnämningar

All-star lag

Målvakt:  Aleksandr Tyzjnik
Backar:  Lubomír Oslizlo,  Risto Siltanen 
Forwards: Dale McCourt,  Igor Romasjin,  Bengt-Åke Gustafsson

IIHF val av bäste spelare

Målvakt: Jan Hrabák 
Back: Vjatjeslav Fetisov
Forward:  Dale McCourt

Källor

1976 i Tjeckoslovakien
1977 i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
1977
Ishockeysäsongen 1976/1977